Mesut Özil () este un fost jucător de fotbal german de origine turcă și fost component al echipei naționale de fotbal a Germaniei. A fost campion mondial cu naționala Germaniei la Campionatul Mondial de Fotbal 2014.

Statistici carieră

Club

Palmares 
Schalke
 Bundesliga:
 Locul doi: 2006–07

Werder Bremen
 DFB-Pokal: 2008–09
 Cupa UEFA:
 Finalist: 2008–09

Real Madrid
La Liga : 2011–2012
Copa del Rey: 2010–2011

Arsenal
FA Cup: 2013–14, 2014–15, 2016–17
FA Community Shield: 2015
vice-campion EFL Cup: 2017–18
vice-campion UEFA Europa League: 2018–19

Germania U-21
 Campionatul European de Fotbal U-21: 2009

Echipa națională de fotbal a Germaniei
 Campionatul Mondial de Fotbal: 2014

Note

Legături externe 
 On 8 October 2008 IMScouting.com has selected Mesut Özil as "Player to Watch" 
 Official website  
 Profile at Kicker.de 
 Career stats at Fussballdaten.de 
 Profile at Transfermarkt.de 
 The Polite Boy with the Faux-Hawk

Fotbaliști ai Arsenal FC
Nașteri în 1988
Fotbaliști germani
Fotbaliști ai Premier League
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2014
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010
Germani de origine turcă
Germani în viață